Соревнования по стендовой стрельбе среди женщин в дисциплине трап на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняла участие 21 спортсменка из 18 стран (по 2 спортсменки выступали от Австралии, России и Сан-Марино).

Олимпийская чемпионка 2012 года в этой дисциплине итальянка Джессика Росси в квалификации показала второй результат, в полуфинале после 13 выстрелов из 15 претендовала на попадание в матч за третье место, но сорвала два последних выстрела.

Золото выиграла австралийка Кэтрин Скиннер, которая попапа в полуфинал только после перестрелки с канадкой Синтией Мейер (при чём после второй серии квалификации Скиннер не попадала даже в 10-ку лучших). 

В полуфинале Скиннер показала лучший результат (14/15). В финале после 5 выстрелов Кэтрин уступала два попадания новозеландке Натали Руни (3-5), но из следующих 7 выстрелов Руни попала только 3 раза, а Скиннер допустила лишь одну ошибку. Последние три выстрела обе спортсменки попали, что обеспечило золото Скиннер со счётом 12-11.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения соревнований. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации. В стендовой стрельбе появился полуфинальный раунд, по итогам которого два стрелка, показавшие лучший результат, выходят в финал, где определяют обладателя золотой медали. За бронзовую медаль продолжают борьбу стрелки, показавшие по итогам полуфинала третий и четвёртый результат.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсменки выполняют 3 серии по 25 выстрелов. В полуфинал выходят 6 спортсменок, показавших лучший результат.

Полуфинал 
В полуфинале стрелки выполняют по 15 выстрелов. В финал выходят 2 спортсменки, показавших наилучший результат.

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)